When I Grow Up, film américain réalisé par Michael Kanin sorti en 1951 ;
 When I Grow Up (To Be a Man), chanson des Beach Boys sortie en 1964 ;
 When I Grow Up, chanson des Pussycat Dolls sortie en 2008.